Дугинка — посёлок в Бобровском районе Воронежской области России.

Посёлок входит в состав городского поселения Бобров. В 2007 году в Дугинке население было 71 человек

География 
Дугинка расположена на левом берегу реки Битюг, в посёлке есть одна улица — Заречная.

Население

История 
Посёлок появившийся в 1730 году, получил название от владельца земли — писаря Бобровской приказной избы Тараса Дугина. В конце XVIII века владельцем Дугинки стал Алексей Орлов-Чесменский. В 1895 году через Дугинку прошла вновь построенная железная дорога. С 1960 года после упразднения Чукановского сельсовета, куда входила Дугинка, посёлок стал подчинён Бобровскому горсовету.

Примечания 

Населённые пункты Бобровского района